Oprișor:

 Oprișor, o localitate în județul Mehedinți, Oltenia

 Nume de familie
 Ion Oprișor
 Mirela Oprișor

Vezi și 
 Opriș (nume de familie)
 Oprișan (nume de familie)
 Oprișești (dezambiguizare)